Basine est le nom de deux femmes de l'époque mérovingienne en Europe occidentale :
 Basine de Thuringe est une princesse de la ligue des Thuringes vivante au , devenue reine des Francs saliens par son mariage avec Childéric Ier ; 
 Basine est une fille du roi de Neustrie Chilpéric Ier et de la reine Audovère, née vers 560 et morte vers 620. 

Par ailleurs :
 Basin (ou Bisin) est un roi des Thuringes vivant au , qui aurait été parent (époux ? frère ?) de Basine des Thuringes ;
 Basin (ou Bessin, Pisen, Fisud) est le père des trois derniers rois des Thuringes, avant l'annexion de ce royaume par les Francs en 531.